Kevin Anderson era o atual campeão, mas perdeu para John Isner nas quartas de final. Ernests Gulbis conquistou o título, derrotando Édouard Roger-Vasselin na final por 7–6(7–3), 6–3.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 John Isner (Semifinais)
 Tommy Haas (Semifinais)
 Sam Querrey (Segunda fase)
 Kei Nishikori (Primeira fase, desistiu)

<li>  Alexandr Dolgopolov (Primeira rodada)
<li>  Kevin Anderson (Quartas de final)
<li>  Feliciano López (desistiu devido a uma lesão no braço)
<li>  Xavier Malisse (Segunda rodada)

Chave

Finais
{{4TeamBracket-Tennis3-v2
|RD1=Semifinais
|RD2=Final

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= John Isner
|RD1-score1-1=4
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=4
|RD1-seed2= 
|RD1-team2=
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=4
|RD1-score2-3=6

|RD1-seed3=Q
|RD1-team3= Ernests Gulbis
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=4
|RD1-score3-3=7<sup>7
|RD1-seed4=2
|RD1-team4= Tommy Haas
|RD1-score4-1=3
|RD1-score4-2=6
|RD1-score4-3=6<sup>2

|RD2-seed1= 
|RD2-team1=
|RD2-score1-1=6<sup>3
|RD2-score1-2=3
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=Q
|RD2-team2= Ernests Gulbis
|RD2-score2-1=7<sup>7
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3=
}}

Metade superior

Metade inferior

Qualificatório
Cabeças de chave

  Ričardas Berankis (Qualificador, Lucky Loser'')  Tim Smyczek (Qualificado)
  Ernests Gulbis (Qualificado)
  Ruben Bemelmans (Primeira rodada, desistiu devido a uma lesão no braço)

<li> Vasek Pospisil (Primeira rodada)
<li> Gastão Elias (Qualificador)
<li> Frank Dancevic (Segunda fase)
<li> Thiago Alves (Primeira rodada)

Qualificados

  Bobby Reynolds
  Tim Smyczek

<li>  Ernests Gulbis
<li>  Daniel Muñoz de la Nava

Lucky Losers

  Ričardas Berankis
</ol>

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S